Naoki Sugai (Yamagata, 21 de setembro de 1984) é um futebolista profissional japônes, meio campo, milita no Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai